Bebber ist der Familienname folgender Personen:
 Claus van Bebber (* 1949), freischaffender Künstler
 Jack van Bebber (1907–1986), US-amerikanischer Ringer
 Jim Van Bebber (* 1964), US-amerikanischer Regisseur
 Osório Bebber OFMCap (1929–2021), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Joaçaba
 Wilhelm Jacob van Bebber (1841–1909), deutscher Meteorologe
 August Bebber (1873–1943), Obergärtner, Weinbauoberinspektor, Rebenzüchter, Leiter der staatlichen Rebanlagen in Freyburg (Unstrut), Leiter der staatlichen Weinbauverwaltung in Naumburg (Saale), Leiter der Obst-, Wein- und Gärtnerlehranstalt in Freyburg (Unstrut)
 Wolfgang Bebber (* 1943), deutscher Landespolitiker (Baden-Württemberg) (SPD)

Siehe auch:
 Bebbe